Vachette peut désigner :
 une vachette, jeune vache dans un territoire restreint de France ou son cuir (cuir de vachette) ;
 Vachette, entreprise de serrurerie.

Patronymes 
 Adrien Vachette (1753-1839), orfèvre parisien
 Eugène Charlemagne Vachette, écrivain, plus connu sous le pseudonyme d'Eugène Chavette

Voir aussi 
 La Vachette

Appellation animale